Le terme de monopôle recouvre plusieurs notions mathématiques et physiques, parmi lesquelles :

 monopôle magnétique ;
 La charge électrique, qui est un monopôle électrique.

 monopôle (mathématiques) (en) ;
 Monopôle de Wu–Yang (en), une solution aux équations de Yang-Mills

Voir aussi